Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Tomás Carbonell 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Sláva Doseděl (semifinali)

 Jordi Arrese (primo turno)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)
 Gilbert Schaller (primo turno)
 Tomás Carbonell (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1994
ATP Tour 1994